Taraclia kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Taraclia rajon, distrikt, 
 Taraclia (distriktshuvudort i Moldavien), Taraclia rajon, 

Robotskapade Moldavienförgreningar